Eibe steht für:

 Exemplar der Gattung Eiben (Taxus)
 speziell die Europäische Eibe (Taxus baccata)
 Ewe (Ethnie), westafrikanisches Volk
 Ewe (Sprache), eine Kwa-Sprache in Westafrika

Eibe ist der Familienname folgender Personen:
 Thyra Eibe (1866–1955), dänische Mathematikhistorikerin

EIBE steht als Abkürzung für:
 Programm zur Eingliederung in die Berufs- und Arbeitswelt des Hessischen Kultusministeriums

Siehe auch:
 Eiben (Begriffsklärung)
 Eybe

Abkürzung